Damian Kulig (ur. 23 czerwca 1987 w Piotrkowie Trybunalskim) – polski koszykarz, grający na pozycji silnego skrzydłowego lub środkowego, obecnie zawodnik Arged BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski.

W sezonie 2009/2010 bronił barw Polpharmy Starogard Gdański. W 2010 podpisał kontrakt z PBG Basket Poznań, gdzie grał do 2012. W latach 2015-2016 był zawodnikiem tureckiej drużyny Trabzonspor.

15 stycznia 2019 został zawodnikiem Polskiego Cukru Toruń. 4 czerwca 2021 dołączył do Arged BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski.

Podczas turnieju mistrzostw świata 2019 w Chinach łącznie w ramach reprezentacji Polski był czwarty w klasyfikacji punktujących (68) i pierwszy w klasyfikacji bloków (9).

Jego postać znajduje się w grze NBA 2K16.

Osiągnięcia 
Stan na 28 stycznia 2023, na podstawie, o ile nie zaznaczono inaczej.

Drużynowe 
  Mistrz Polski (2014)
  Wicemistrz:
 Koszykarskiej Ligi Mistrzów (2017)
 Polski (2013, 2015, 2019)
  Brązowy medalista mistrzostw Polski (2010)
 Zdobywca:
 Superpucharu Polski (2014, 2022)
 pucharu:
 Turcji (2017)
 Polski (2022)
 Finalista:
 Pucharu Polski (2014, 2020)
 Superpucharu Polski (2021)
 Uczestnik rozgrywek Euroligi (2014/15)

Indywidualne 
 MVP:
 sezonu regularnego TBL (2015)
 Superpucharu Polski (2022)
 I ligi polskiej (2008)
 miesiąca PLK (listopad 2013, październik 2020, wrzesień i październik 2022)
 kolejki:
 Eurocup (32 – 2014/2015)
 EBL (7, 13 – 2020/2021, 6 – 2021/2022, 1, 6, 10 – 2022/2023)
 Najlepszy:
 Polski Zawodnik PLK (2015)
 Rezerwowy Sezonu PLK (2014, 2015)
 Polski Zawodnik VTB (2014)
 Największy Postęp Sezonu PLK (2012)
 Zaliczony do:
 składu  All-European w lidze VTB (2014)
 I składu:
 TBL (2014, 2015)
 I ligi (2008, 2009)
 kolejki EBL (7, 10 – 2020/2021, 1, 4, 6, 10, 16 – 2022/2023)
 II składu VTB (2014)
 III składu EBL (2021 przez dziennikarzy)
 Uczestnik meczu gwiazd:
 PLK (2012, 2014)
 U–21 ligi polskiej (2006)
 Lider PLK w blokach (2014, 2021)

Reprezentacja 
 Uczestnik mistrzostw:
 świata (2019 – 8. miejsce)
 Europy:
 2015 – 11. miejsce, 2017 – 18. miejsce
 U–20 dywizji B (2006 – 4. miejsce, 2007 – 5. miejsce)

Statystyki

W rozgrywkach krajowych

W rozgrywkach międzynarodowych

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie PLK 
  
 Statystyki zawodnika 
 Profil na eurobasket.com 
  
 Statystyki z Euroligi na basketball-reference.com 
  

Polscy koszykarze
Koszykarze Polpharmy Starogard Gdański
Koszykarze Turowa Zgorzelec
Koszykarze GKS Tychy
Sportowcy związani z Piotrkowem Trybunalskim
Reprezentanci Polski w koszykówce mężczyzn
Koszykarze PBG Basketu Poznań
Koszykarze Banvit B.K.
Koszykarze Trabzonsporu
Koszykarze Stali Ostrów Wielkopolski
Koszykarze Pierników Toruń
Ludzie urodzeni w Piotrkowie Trybunalskim
Urodzeni w 1987